Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1850 – rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęta 16 grudnia 2008. Rezolucja dotyczy sytuacji na Bliskim Wschodzie włącznie z "Palestinian question" (kwestią palestyńską).Rezolucja została przyjęta czternastoma głosami, piętnasty przedstawiciel Libii wstrzymał się od głosu.

Treść rezolucji 

United NationsS/RES/1850 (2008)Distr.: General16 December 2008Security Council

Resolution 1850 (2008) adopted by the Security Council at its 6045th meeting, on 16 December 2008

The Security Council,

Recalling all its previous relevant resolutions, in particular resolutions 242,
338, 1397, and 1515 and the Madrid principles,

Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,

Welcoming the 9 November 2008 statement from the Quartet and the Israeli-Palestinian Joint Understanding announced at the November 2007 Annapolis Conference, including in relation to implementation of the Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict,

Noting also that lasting peace can only be based on an enduring commitment to mutual recognition, freedom from violence, incitement, and terror, and the two-State solution, building upon previous agreements and obligations,

Noting the importance of the 2002 Arab Peace Initiative,

Encouraging the Quartet’s ongoing work to support the parties in their efforts to achieve a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East,

1. Declares its support for the negotiations initiated at Annapolis, Maryland on 27 November 2007 and its commitment to the irreversibility of the bilateral negotiations;

2. Supports the parties’ agreed principles for the bilateral negotiating process and their determined efforts to reach their goal of concluding a peace treaty resolving all outstanding issues, including all core issues, without exception, which
confirm the seriousness of the Annapolis process;

3. Calls on both parties to fulfil their obligations under the Performance-Based Roadmap, as stated in their Annapolis Joint Understanding, and refrain from any steps that could undermine confidence or prejudice the outcome of negotiations;

4. Calls on all States and international organizations to contribute to an atmosphere conducive to negotiations and to support the Palestinian government that is committed to the Quartet principles and the Arab Peace Initiative and respects
the commitments of the Palestinian Liberation Organization, to assist in the development of the Palestinian economy, to maximize the resources available to the Palestinian Authority, and to contribute to the Palestinian institution-building
programme in preparation for statehood;

5. Urges an intensification of diplomatic efforts to foster in parallel with progress in the bilateral process mutual recognition and peaceful coexistence between all States in the region in the context of achieving a comprehensive, just
and lasting peace in the Middle East;

6. Welcomes the Quartet’s consideration, in consultation with the parties, of an international meeting in Moscow in 2009;

7. Decides to remain seized of the matter

Przypisy 

1850
2008 w Izraelu
2008 w Palestynie